Владимир Колев може да се отнася за:
 Владимир Колев (боксьор) (р. 1953)
 Владимир Колев (футболист) (р. 1972)
 Владимир Колев (актьор) (р. 1972)